Cesare Algranati – giornalista italiano
 Gina Algranati – bibliotecaria e scrittrice italiana
 Maria Algranati – poetessa e scrittrice italiana
 Rita Algranati – brigatista italiana